Неш има више значења:
 Округ Неш (Северна Каролина)
 Неш (Северна Дакота)
 Неш (Тексас)
 Неш (Оклахома)